Francesco III d'Este (1698-1780) – duca di Modena e Reggio dal 1737 al 1780, e signore di Varese dal 1765 al 1780
 Francesco III di Lorena (1708-1765) – duca di Lorena dal 1728 al 1737 e poi Imperatore del Sacro Romano Impero col nome di Francesco I dal 1745 alla morte
 Francesco III Gonzaga (1533-1550) – Duca di Mantova e Marchese del Monferrato dal 1540 alla morte
 Francesco III Ordelaffi (1349-1405) – signore di Forlì